Blåmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blåmyrtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Blåmyrtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn